A 32 602-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) volt Jász-Nagykun-Szolnok megye területén. Úgy tűnik, hogy valamikor 2019 és 2022 közt ezt az útszámozást megszüntették, 2022-es állapot szerint a korábban így számozott útszakasz a KIRA nyilvántartásában már a 3226-os út részeként szerepelt.

Nyomvonala 
Abban a delta kialakítású csomópontban volt az egyik átkötő út, ahol a 3226-os út Tiszasüly közigazgatási területének nyugati szélén beletorkollik a 3225-ös útba. A két négy számjegyű út ugyanis nem találkozott egymással, így a delta leghosszabb, íves ágát a 3225-ös út képezte – amely itt a 25+400-as kilométerszelvénye közelében jár, és addigi északi irányát elhagyva épp itt kanyarodik kelet felé –, a két másik, egyenes vonalvezetésű deltaág pedig önálló útként számozódott.

A 32 602-es az az átkötő ág volt, amely a 3226-os út egyenes folytatásaként haladt keleti irányba, amíg el nem érte a 3225-öst, utóbbi a találkozási ponttól ugyancsak keletnek halad tovább. Párja a 32 603-as út, amely a 3226-os végpontjától dél felé vezet, tulajdonképpen a 3225-ös út eddigi szakaszával egy egyenesben húzódva.

Mindkét egyenes átkötő ág hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint egyaránt 82-82 méter.

2022 júniusában a KIRA nyilvántartásában a 32 602-es út már nem szerepelt, teljes szakasza a 3226-os út részeként volt feltüntetve.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 12.
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2022. június 13.

Jegyzetek 

32602